King of the Road ("re della strada" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
King of the Road – singolo di Roger Miller del 1965
 King of the Road – EP dei The Proclaimers del 1990
King of the Road – album dei Fu Manchu del 1999

Televisione 
 King of the Road – episodio della prima stagione di Papà Noè

Sport 
 King of the Road – competizione di skateboard
 King of the Road – soprannome attribuito a Joey Dunlop (campione di motociclismo)

Altro 
 King of the Road – marchio di fanali della Lucas Automotive
King of the Road – videogioco